Goretti hace referencia a varios artículos:

Personas 
Goretti Horgan, activista socialista irlandesa
Goretti Ramírez, poeta, crítica y ensayista española.
María Goretti, niña italiana declarada santa por la iglesia católica.
Roberto Goretti, futbolista italiano.
Sergio Goretti, obispo italiano.
Vittorio Goretti, astrónomo italiano.

Además 
 Barrio Santa María Goretti, en el municipio de Cipolletti, provincia de Río Negro, Argentina.
 Institución Universitaria Centro de Estudios Superiores María Goretti, en Colombia.
 7801 Goretti, planetoide cuyo nombre homenajea al astrónomo homónimo.